Klein Jauer der Name folgender Orte:

 Klein Jauer (Altdöbern) (niedersorbisch Jaworka), geschleifter Ortsteil von Altdöbern, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg, Deutschland
 Klein Jauer, deutscher Name von Jora Mała, Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen